Personen
 Amédée de Beauffort (1806-1858), Belgisch adelman
 Amédée Bienaimé (1843-1930), Frans militair
 Amedée Boi (1901-1996), Belgisch aannemer en oorlogsburgemeester
 Amédée de Boret (1837-1916), Frans kunstschilder en etser
 Amédée-Philippe Borrel (1818-1887), Franse torenuurwerkmaker
 Amédée Cortier (1921-1976), Belgisch schilder en graficus
 Amédée De Keuleneir (1902-1999), Belgisch politicus
 Amédée Doutrepont (1885-1972), Belgisch syndicalist en politicus
 Amédée de Failly (1789-1853), Belgisch militair
 Amédée Fourcault (1826-1899), Belgisch politicus
 Amédée Louis Hettich (1856-1937), Frans dichter, journalist en muziekpedagoog
 Amédée Lynen (1852-1938), Belgisch kunstschilder
 Amédée Ozenfant (1886-1966), Frans kunstschilder
 Amédée Louis Michel le Peletier, comte de Saint-Fargeau (1770-1845), Frans entomoloog
 Amédée Pycke de Peteghem (1824-1898), Belgisch politicus
 Amedee Reyburn (1879-1920),  Amerikaans waterpolospeler en zwemmer
 Amedee Verbruggen (1886-1980), Vlaams-nationalistisch activist
 Amedée Visart de Bocarmé (1835-1924), Belgisch politicus
 Amédée de Vroye (ca. 1835-na 1910), Franse fluitist

 Andere
 Amedee (VTM), mascotte van de Vlaamse televisiezender VTM
 Amédéevuurtoren vuurtoren in Nieuw-Caledonië